Kendrew ist der Nachname von:

 Douglas Kendrew, Gouverneur von Western Australia, siehe Liste der Gouverneure von Western Australia
 John Cowdery Kendrew (1917–1997), britischer Biochemiker, Molekularbiologe und Nobelpreisträger.